Janice steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Janice (Name)
 eine slowakische Gemeinde im Banskobystrický kraj, siehe Janice (Slowakei)
 den Ortsteil Janice (Johnsdorf) der polnischen Stadt Lubomierz
 den Ortsteil Janice der polnischen Gemeinde Daszina
 (2324) Janice, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

cs:Seznam vedlejších postav v Přátelích#Janice Litman Goralnik
fi:Luettelo televisiosarjan Frendit hahmoista#Janice
sv:Vänner#Janice